Дубновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубновичи — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Дубновичи — деревня в Козельском районе Калужской области.